est une expression anglaise signifiant « jours heureux ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 , série américaine diffusée du  au  sur .

Théâtre 

 , titre original de Oh les beaux jours, pièce de théâtre de Samuel Beckett créée à New York le .

Musique

Chanson 

 , chanson d'Ai Ōtsuka présente sur l'album Love Jam sorti le .

Album 

 , album de  sorti le .

Cinéma 
 Those Happy days, titre original du film comique  de Roscoe Arbuckle sorti en 1914 ;
 Happy Days, film musical de  sorti le  ;
 , titre anglais de Schastlivye dni, film soviétique d' sorti en 1991 ;
 , film indien de  sorti le .

Voir aussi